Радя́нський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Радянський провулок — провулок в Євпаторії.
 Радянський провулок — провулок в Керчі.
 Радянський провулок — колишня назва провулку Костянтина Михальчука у Солом'янському районі Києва (Жуляни).
 Радянський провулок — провулок в Судаку.
Радянський провулок — колишня назва Транспортного провулку в Арцизі.
Радянський провулок — колишня назва Українського провулку у Балаклії.
Радянський провулок — колишня назва Великого Троїцького провулку у Бахмуті.
Радянський провулок — колишня назва провулку Незалежності у Безлюдівці.
Радянський провулок — колишня назва Рівненського провулку у Березному.
Радянський провулок — колишня назва Свято-Георгіївського провулку у Білгороді-Дністровському.
Радянський провулок — колишня назва Українського провулку у Більмаці.
Радянський провулок — колишня назва Щасливого провулку у Броварах.
Радянський провулок — колишня назва Тихого провулку у Будах.
Радянський провулок — колишня назва провулку Івана Бойченка у Валках.
Радянський провулок — колишня назва провулку Валерія Середи у Василькові.
Радянський провулок — колишня назва провулку Шевченка у Васищевому.
1-й, 2-й і 3-й Радянські провулки — колишня назва 1-го, 2-го і 3-го Дніпровських провулків у Верхівцевому.
Радянський провулок — колишня назва Козацького провулку у Високому.
Радянський провулок — колишня назва Весняного провулку у Вишневому.
Радянський провулок — колишня назва Ксеніївського провулку у Вознесенську.
Радянський провулок — колишня назва провулку Гетьмана Сагайдачного у Воронежі.
Радянський провулок — колишня назва Михайлівського провулку у Глухові.
Радянський провулок — колишня назва провулку Князя Ярослава Мудрого у Гребінках.
Радянський провулок — колишня назва Олександрівського провулку у Дергачах.
Радянський провулок — колишня назва провулку Феодосія Макаревського у Дніпрі.
Радянський провулок — колишня назва Європейського провулку у Добропіллі.
Радянський провулок — колишня назва провулку Євгена Коновальця у Долинської.
Радянський провулок — колишня назва провулку Небесної Сотні у Єрках.
Радянський провулок — колишня назва Соборного провулку у Змієві.
Радянський провулок — колишня назва Солов'їного провулку в Іллінцях.
Радянський провулок — колишня назва Залізничного провулку у Камні-Каширському.
Радянський провулок — колишня назва провулку Кирила Гвоздика у Кам'янці.
Радянський провулок — колишня назва Ринкового провулку у Карлівці.
Радянський провулок — колишня назва провулку Владислава Заремби у Голосіївському районі Києва.
Радянський провулок — колишня назва провулку Тамари Гриценко у Кобеляках.
Радянський провулок — колишня назва Вишневого провулку у Костянтинівці.
Радянський провулок — колишня назва Об'їзного провулку у Котельві.
Радянський провулок — колишня назва Козацького провулку у Краснограді.
Радянський провулок — колишня назва Гиревого провулку у Кремінної.
Радянський провулок — колишня назва провулку Михайла Грушевського у Криничках.
1-й і 2-й Радянські провулки — колишня назва 1-го і 2-го провулків Грушевського у Кролевці.
Радянський провулок — колишня назва Духовного провулку у Куп'янську.
Радянський провулок — колишня назва Слобожанського провулку у Лиману.
Радянський провулок — колишня назва Преображенського провулку у Любечі.
Радянський провулок — колишня назва Слобожанського провулку у Люботині.
Радянський провулок — колишня назва Каштанового провулку у Магдалинівці.
Радянський провулок — колишня назва Гетьманського провулку у Макарові.
Радянський провулок — колишня назва Покровського провулку у Малині.
Радянський провулок — колишня назва Холодноярського провулку у Малої Висці.
Радянський провулок — колишня назва Українського провулку у Мелітополі.
Радянський провулок — колишня назва Затишного провулку у Новогродівці.
Радянський провулок — колишня назва Травневого провулку у Нової Водолазі.
Радянський провулок — колишня назва Переможного провулку у Новомиколаївці.
Радянський провулок — колишня назва Шебелінського провулку у Одесі.
Радянський провулок — колишня назва Вишневого провулку у Олександрівці Кіровоградської області.
Радянський провулок — колишня назва провулку Розмаріци у Олександрівці Миколаївської області.
Радянський провулок — колишня назва провулку Василя Стуса у Олешках.
Радянський провулок — колишня назва провулку Анатолія Руденка у Охтирці.
Радянський провулок — колишня назва Ярмаркового провулку у Пирятині.
Радянський провулок — колишня назва Слов'янського провулку у Пісочині.
Радянський провулок — колишня назва провулку Амосова у Покотилівці.
Радянський провулок — колишня назва Чумацького провулку у Покровську.
Радянський провулок — колишня назва Подільського узвізу у Полтаві.
2-й Радянський провулок — колишня назва провулку Михайла Авросимова у Полтаві.
Радянський провулок — колишня назва Новгородського провулку у Путивлі.
1-й, 2-й і 3-й Радянські провулки — колишня назва 1-го, 2-го і 3-го Центральних провулків у Райгородку.
Радянський провулок — колишня назва Миколаївського провулку у Решетилівці.
Радянський провулок — колишня назва Козацького провулку у Рогані.
Радянський провулок — колишня назва Затишної провулку у Роздільній.
Радянський провулок — колишня назва провулку Героїв Чорнобиля у Рубіжному.
Радянський провулок — колишня назва провулку Хмельницького у Середині-Буді.
Радянський провулок — колишня назва Забахмутського провулку у Сіверську.
Радянський провулок — колишня назва Медового провулку у Сквирі.
Радянський провулок — колишня назва Промислової провулку у Ставищі.
Радянський провулок — колишня назва провулку Героїв Чорнобиля у Тальному.
Радянський провулок — колишня назва Покровського провулку у Тростянці.
Радянський провулок — колишня назва провулку Енергетиків у Тульчині.
Радянський провулок — колишня назва Світлого провулку в Утківці.
1-й і 2-й Радянські провулки — колишня назва 1-го і 2-го Георгіївських провулків в Київському районі Харкова.
Радянський провулок — колишня назва Соборного провулку в Шевченківському районі Харкова.
Радянський провулок — колишня назва провулку Пилипа Орлика у Христинівці.
Радянський провулок — колишня назва провулку Тертичного у Червоногригорівці.
Радянський провулок — колишня назва провулку Михайла Сироти у Черкасах.
1-й Радянський провулок — колишня назва провулку Григорія Москаленка у Чигирині.
2-й Радянський провулок — колишня назва провулку Марії Орленко у Чигирині.

Провулки